Federico Burdisso – nuotatore italiano
 Guillermo Burdisso – calciatore argentino, fratello di Nicolás
 Nicolás Burdisso – calciatore argentino, fratello di Guillermo